Пьеха () — польская фамилия.

Известные носители:
 Пьеха, Барбара () (род. 1949) — польская саночница, чемпионка мира 1970 года.
 Пьеха, Станислав Пятрасович (род. 1980) — российский певец, внук певицы Эдиты Пьехи.
 Пьеха, Эдита Станиславовна () (род. 1937) — советская и российская певица, польского происхождения.